A Copa da França de Futebol de 1971-72 foi uma competição realizada na França, contando como a 55ª edição da história. Teve como campeão o Olympique de Marseille, que derrotou o Bastia na final por 2 a 1.

Fases finais 
Abaixo está o esquema das fases finais da competição, que teve diversas outras fases anteriores. A final foi disputada em partida única.

Final

Ligações externas 
 

Copa da França de Futebol
1971 no futebol
1972 no futebol